Вильявьеха-де-Ельтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 50,84 км². Население — 929 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де лос Кабальерос.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 El Cordón: página personal de Villavieja 
 Villavieja de Yeltes Página Inoficial 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
  

Муниципалитеты Саламанки